Federico Guillermo I puede hacer referencia a:
 Federico Guillermo I de Sachsen-Weimar (1562-1602), Duque
 Federico Guillermo I de Mecklenburg (1675-1713), Duque
 Federico Guillermo I de Nassau-Siegen (1680-1722), Príncipe
 Federico Guillermo I de Prusia (El Rey Soldado; 1688-1740), Rey de Prusia 1713-1740
 Federico Guillermo I de Hessen-Kassel (1802-1875), Landgrave y Elector